NMI (білок)